Префектура Тотіґі
Тотіґі (Тотіґі)